Ши́рково — село в Пеновском районе Тверской области. Входит в состав Заевского сельского поселения. Расположено в 20 километрах к северу от районного центра Пено, на берегу озера Вселуг.

История 
До 1991 года Ширково называлось деревней Наумово, переименована в село по названию расположенного рядом Ширкова погоста.

Ширков погост был основан у протоки между озёрами Стерж и Вселуг (эта протока и есть Волга), где проходили дороги из центра России в Новгород. Летом здесь переезжали между озёрами с запада на восток, зимой санный путь шёл по самим озёрам с юга на север. В XIV—XV Ширков погост был на границе Ржевского уезда Московского княжества, севернее, по берегам озера Стерж, была Новгородская земля.

В XVIII веке упоминается сельцо Ширково рядом с погостом, в XIX веке — владельческая деревня Наумово Село (Ширково).

Деревня Наумово во второй половине XIX — начале XX века деревня относилась к Ширковскому приходу Синцовской волости Осташковского уезда Тверской губернии. В 1889 году здесь 17 дворов, 167 жителей. Селение расположено на берегу р. Волги, которая, разливаясь широко, затопляет луга и делает покосы неудобными. Поля гористы и овражисты. Почва — б.ч. супесчаная, с песчаной подпочвой, есть и суглинок. Жители занимаются рыболовством на Волге, возят лес и вяжут сети..

В 1940 году деревня Наумово в Косицком сельсовете Пеновского района Калининской области, в ней 37 дворов, пристань на озере.

Во время Великой Отечественной войны деревня оккупирована немецко-фашистскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в январе 1942 года.

В 1997 году в Ширково 7 хозяйств, 8 жителей.

Население

Достопримечательности 
На Ширковом погосте близ деревни расположены деревянная церковь Иоанна Предтечи 1697 года постройки и каменная церковь 1913 года постройки.

Известные люди 
В деревне Наумово родился Герой Советского Союза Василий Корнеевич Новиков (1907—1981).

Примечания

Ссылки 
 Православные Храмы Тверской Земли
 Видеофильм «Селигерские Кижи. Ширков погост»

Населённые пункты Пеновского района